Pan de queso puede referirse a:
El nombre común de la planta Calluna vulgaris.
El nombre común de la planta Capsella bursa-pastoris.
Pan de queso brasileño.
Pandequeso, pasta colombiana.